Жозеф Сальвадор (; ,  — , ) — французский историк и публицист еврейского происхождения.

Изучал медицину в Монпелье, получив степень доктора медицины за диссертацию «L’application de la physiologie à la pathologie» (1816). В дальнейшем, однако, оставил занятия медициной и обратился к изучению истории еврейского народа. В этой области опубликовал книги «Закон Моисея, или Религиозная и политическая система евреев» (; 1822), «История установления Моисея и еврейского народа» (; 1828) и «История римского господства в Иудее и разрушения Иерусалима» (; 1846). Двухтомное сочинение Сальвадора «Иисус Христос и его учение» (; 1838) представляет собой первую значительную попытку исследовать фигуру Иисуса с иудейской точки зрения; Сальвадор рассматривает христианское учение как своеобразный компромисс между иудаизмом и эллинизмом. Размышления Сальвадора о расхождениях между иудаизмом и христианством нашли отражение в наиболее известном его труде — книге «Париж, Рим, Иерусалим, или Религиозный вопрос в XIX веке» (; 1859): Сальвадор выступал за создание обновлённого, синтетического религиозного культа.

Примечания 

Историки Франции
Публицисты Франции